Ранчо ел Рефухио има више значења:

 Ранчо ел Рефухио (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Рефухио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Рефухио, Лусијано Гајтан (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику